В этом списке представлен список известных людей, умерших в 2010 году.
 
См. также категорию «Умершие в 2010 году»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ссылки 
 Потери и кончины 2010 года
 Некрологи. Умершие в 2010 году.
 Лента. Ру вспоминает известных людей, скончавшихся в 2010 году

2010